Niemcy:
 Giershausen – dzielnica gminy Isselbach w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn
 Giershausen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen